Morunasaurus – rodzaj jaszczurki z rodziny Hoplocercidae.

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce Południowej.

Systematyka

Etymologia 
Morunasaurus: fikcyjna twierdza „Morna Monura” z opowiadania The Worm Ouroboros brytyjskiego pisarza ;  sauros „jaszczurka”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:

Przypisy 

Hoplocercidae